Николай Сапронов:
 Сапронов, Николай Сергеевич (1937—2019) — советский и роосийский фармаколог.
 Сапронов, Николай Яковлевич (1892 — не ранее 1945) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга.